Das Amt des Vizegouverneurs besteht im US-Bundesstaat Idaho seit dem Beitritt des Staates zur Union im Jahr 1890. Der Vizegouverneur fungiert als Vertreter und nötigenfalls als Nachfolger des Gouverneurs; außerdem steht er dem Staatssenat als Präsident vor.

Anfangs absolvierten die Vizegouverneure eine zweijährige Amtsperiode; seit einer Änderung der Staatsverfassung beträgt die Amtszeit vier Jahre. Der Vizegouverneur wird in einer separaten Wahl (nicht auf einem sogenannten ticket zusammen mit dem Gouverneur) vom Volk bestimmt.

Bundesstaat Idaho

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure von Idaho
 Liste der Senatoren der Vereinigten Staaten aus Idaho
 Liste der Mitglieder des US-Repräsentantenhauses aus Idaho

Weblinks 
 Webpräsenz des Vizegouverneurs

!
Idaho